Willeyia är ett släkte av svalgsträngsdjur. Willeya ingår i familjen Spengelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar